Лок може бити:

 Лок (Тител), насељено место у општини Тител, Јужнобачки округ, Република Србија
 Лок (Љевице), насељено место у округу Љевице, Њитрански крај, Словачка Република

Особе 
 Џон Лок, енглески филозоф